Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Osceola () :
le comté d'Osceola, situé dans l'État de Floride ;
le comté d'Osceola, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté d'Osceola, situé dans l'État du Michigan.